Het Aziatisch kampioenschap voetbal 1984 was de achtste editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal en werd van 1 december tot 16 december 1984 in Singapore gehouden. Singapore (gastland) en Koeweit (titelverdediger) waren rechtstreeks geplaatst.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Stadion

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockoutfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
3 doelpunten
 Jia Xiuquan
 Shahrokh Bayani
 Nasser Mohammadkhani

2 doelpunten
 Gu Guangming
 Zhao Dayu
 Majed Abdullah
 Razali Saad

1 doelpunt

Eigen doelpunten
 Shahin Bayani (Tegen Saudi-Arabië)
 Ibrahim Al-Rumaihi (Tegen Koeweit)
 Mubarak Anber (Tegen Syrië)
 Issam Mahrous (Tegen Koeweit)

Externe link

Asian Cup
Voetbal in 1984
Voetbal in Singapore
Sportevenement in Singapore